Награды Тамбовской области — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Правительством Тамбовской области, согласно Законодательных актов Тамбовской области:
 Закона Тамбовской области от 26 февраля 2003 года № 101-З «О наградах Тамбовской области»;
 Постановления Тамбовской областной Думы от 25 апреля 2003 года № 463 «Об утверждении положений о премиях Тамбовской области, описаний документов, подтверждающих награждение наградами области, их форм и образцов».

В соответствии с Законом № 101-З, наградами Тамбовской области являются:
 звание «Почётный гражданин Тамбовской области»;
 Почётная грамота Тамбовской области;
 Премии Тамбовской области;
 Нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью».

Наградами администрации Тамбовской области являются:
 Нагрудный знак администрации Тамбовской области «За трудовые достижения»;
 Нагрудный знак администрации Тамбовской области «За безупречную гражданскую службу»;
 Нагрудный знак администрации Тамбовской области «За развитие сферы образования Тамбовской области»;
 Нагрудный знак администрации Тамбовской области «За верность педагогической профессии»;
  Юбилейная медаль «75 лет Тамбовской области»;
 Почётная грамота администрации Тамбовской области;
 Благодарственное письмо администрации Тамбовской области;
 Диплом администрации Тамбовской области.
Награды предназначены для поощрения государственных и муниципальных служащих, творческих и научных деятелей, работников учреждений, организаций и предприятий Тамбовской области, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Тамбовской областью.

Для предварительного рассмотрения вопросов о присвоении наград области, а также вопросов о лишении наград области, восстановлении прав на награды области, выдаче дубликатов наградных документов создана комиссия по наградам Тамбовской области».

Перечень наград Тамбовской области

Награды администрации Тамбовской области

См. также 
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Примечания 

Тамбовская область
Списки наград по субъектам Российской Федерации
Списки:Тамбовская область